Hoeksche Waard steht für

 Hoeksche Waard (Gemeinde), eine Gemeinde in der niederländischen Provinz Südholland
 Hoeksche Waard (Insel), eine Insel im Rhein-Maas-Delta